Военное строительство Белоруссии — составная часть военной политики Республики Беларусь, которая заключается в формировании и реформировании вооружённых сил. Включает экономические, социально-политические, военные и другие мероприятия по совершенствованию военной организации.

История развития 

Согласно Декларации о государственном суверенитете БССР 1990 года, Белоруссия получила право на собственные силы безопасности, подконтрольные Верховному Совету. После обретения независимости в 1991-м остро встал вопрос об создании белорусской армии. 20 марта 1992 года Советом Министров из частей Белорусского военного округа ВС СССР были сформированы Вооружённые силы Республики Беларусь.

Первым делом руководство страны приступило к разработке положений национальной военной политики. В качестве основного военно-политического документа была определена военная доктрина, которая была принята Верховным Советом (постановление № 2049-XII от 16 декабря 1992 года). Она соответствовала военно-политической обстановке начала 90-х годов XX столетия, которая характеризовалась окончанием «холодной войны». Документ имел сугубо оборонительный характер и был направлен не на подготовку к войне, а на упрочение как государственной, так и международной безопасности. В основу создания доктрины была положена концепция вооружённого нейтралитета.

За 1992—1996 годы проведена масштабная демилитаризация, когда многие воинские части сокращались или переформировались. Кроме того, с территории страны были выведены в Россию или расформированы на месте некоторые авиационные части Дальней авиации, фронтовой авиации, авиации ПВО и военно-транспортной авиации. Полным ходом шли процессы по ликвидации вооружений и техники. Одним из ключевых мероприятий стала ракетно-ядерная демилитаризация Белоруссии.

В 1994-м президентом республики был избран Александр Лукашенко, с началом правления которого начались реформирования, которое завершилось в 2005—2006 годах. Данный этап военного строительства характеризуется появлением новых родов и видов войск, обновлением военной доктрины, упорядочиванием военно-промышленного комплекса и идеологической работы, усовершенствованием системы управления войсками и их комплектования, реформированием большинства объединений, соединений, воинских частей и учреждений, а также преодолением кризисных явлений 1990-х годов.

В 2010-х годах, на фоне событий в соседней Украине, деятельности стран НАТО и началом Новой Холодной войны, в Республике Беларусь остро стал вопрос поддержания обороноспособности армии. Приоритетными направлениями стали: оптимизация боевого состава и численности войск; избирательное перевооружение на современные образцы (в том числе отечественного производства) вооружения и техники; сохранение кадрового потенциала и повышение уровня укомплектованности. В ходе оптимизации приоритет ВС был отдан совершенствованию организационно-штатных структур.

Организация и структура 
Первоначально в армии Белоруссии существовали два вида войск — сухопутные войска (в их состав входили в том числе и подразделения противовоздушной обороны) и военно-воздушные силы. Советские армии и дивизии были преобразованы в корпуса и бригады. Так, например, в 1993 году бывшая 28-я армия стала 28-м армейским корпусом, а 7-я танковая армия — 7-м армейским корпусом, который уже в 94-м преобразован в 65-й армейский корпус.

В ходе дальнейшего реформирования в 2001 году армейские корпуса заменили оперативные командования: 28-й стал , 65-й — Северо-западным. Также проведено объединение Военно-воздушных сил и Войск ПВО, которые вышли из сухопутных сил, в единую структуру. В 2002 году было осуществлено формирование двух оперативно-тактических командований ВВС и войск ПВО — Западного и Северо-западного.
ГРУ, ДШВ и ВДВ
103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия и 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, базируясь на положениях военной доктрины 1992-го, преобразованы в мобильные бригады, которые вошли в состав сухопутных сил как отдельный род войск — Мобильные силы Белоруссии. Данное объединения создано в 1995 году. Мобильные силы предназначались для прикрытия стратегического развёртывания, срыва специальных операций противника и выполнения других внезапно возникающих задач.

Общее руководство подразделений осуществляло управление мобильных сил. В начале 2000-х гг. мобильные бригады переподчинены Генеральному штабу, а в составе оперативного управления создан отдел сил специальных операций, что повысило уровень организованного управления мобильными частями и подразделениями спецназначения. В 2004-м отдел реорганизован до управления.

Позднее, в 2007 году, мобильные войска были объединены со спецназом ГРУ в Силы специальных операций Республики Беларусь.
Прочие рода войск
В начале 2000-х, в условиях сокращения численности Вооруженных Сил и снижения уровня вооружений, одним из наиболее экономичных путей компенсации сил и средств, поддержания обороноспособности государства на должном уровне стала организация территориальной обороны. Был образован новый род войск — Территориальные войска Белоруссии. Они были предназначены для созыва только на время войны или в период напряжённой военно-политической обстановки. Войска территориальной обороны получили вспомогательное значение, а их комплектование проходит из лиц, отбывших срок службы и находящихся в запасе.

В мае 2006 года, в целях создания единой системы транспортного обеспечения, на базе существующих железнодорожных, автомобильных и дорожных войск были созданы Транспортные войска Вооружённых сил Республики Беларусь.

Оптимизация и численные изменения 
От Советского Союза стране досталось внушительное наследство: 1410 воинских формирований БВО, группировка стратегических ядерных сил (порядка 180 соединений, частей и учреждений численностью около 40 тыс. человек). Концентрация войск в республике являлась самой высокой в Европе. Так, например, один военнослужащий приходился на 43 человека гражданского населения. К Белоруссии полностью отошли воинские части сухопутных войск и ПВО, примерно 90 % истребительной и бомбардировочной авиации, полк транспортной авиации, полк стратегических бомбардировщиков, воздушно-десантная дивизия. На территории молодого государства находилась группировка в 240 тысяч человек. Из них 125 тысяч человек весной 92-го непосредственно составили белорусскую армию.

Власти страны, будучи не в силах содержать огромное советское наследие, приступили к сокращению вооружённых сил.

В начале 90-х годов Белоруссия за свой счёт сократила вооружений и военной техники в 2,8 раза больше, чем Великобритания, Франция и США (на территории Европы) вместе взятые. Страна ликвидировала 1773 боевых танка, 1341 боевую бронированную машину и 130 боевых самолётов, что составляет порядка 10 % вооружений и военной техники, ликвидированных всеми тридцатью государствами-участниками Договора об обычных вооружённых силах.

К 1996-му армия сократилась до 85,5 тысяч, а во второй половине 90-х — до 65. В стране на хранении или в обороте оставались 1684 танка, 2483 бронированных машин, более 200 вертолётов и самолётов.

После 90-х руководство продолжала осуществлять мероприятия по сокращению запасов невостребованных вооружений. Только за 2018 год утилизировано порядка 6 тысяч единиц оружия и техники, а также 5 тысяч боеприпасов. Гражданским структурам и местным органам власти переданы в мирное пользование 110 неиспользуемых военных объектов.

Предполагается, что для страны наиболее лучшим вариантом будет сохранение небольшой, компактной, но в то же время мобильной армии, которая в случае военной угрозы может быть увеличена в несколько раз за счёт призыва лиц, отбывших срочную службу. Вооружённые силы Белоруссии в мирное время занимаются вопросами подготовки к войсковой мобилизации и стратегическому развёртывании, для чего необходимый обученный резерв. Именно по этой причине государство пока сохраняет срочную службу.

Мероприятия по перевооружению 
Значительная часть белорусского вооружения является советским наследием. С течением времени она устаревает, снижается её потенциал и боевые возможности для современного использования. Существуют три пути решения этого вопроса: модернизация, закупка новой иностранной и создание собственных образцов вооружений. Однако из-за небольшого финансирования Вооружённых сил эти процессы идут медленно. Вдобавок, первый путь подвергается критике, поскольку даже глубоко модернизированная советская техника всё ещё будет уступать современным образцам, что ослабевает вооружённые силы.

В 2010-х годах приоритетными целями стали приведение белорусской армии в соответствие существующим вызовам и экономическим возможностям государства, перевооружение на современные системы и образцы вооружения и военной техники, развитие военной инфраструктуры. Реализовывались проекты по созданию многоуровневой автоматизированной системы управления, беспилотных авиационных комплексов и разработке отечественной объединённой системы навигации, связи и опознавания, а также перевооружения зенитных ракетных войск, радиотехнических войск и переводу перспективных образцов вооружения и техники на колёсную базу собственного производства.

Работа в области отечественных разработок дала ряд перспективных и успешных образцов вооружений. Среди бронеавтомобиль — Витим, Кайман, Asilak, Volat V1, бронетранспортёров — БТР-60МБ1 и БТР-70МБ1, артиллерии — Полонез и Флейта, роботизированной техники — РОК «Берсерк», РПК «Богомол», Буревестник МБ, БПЛА «Бусел», БПЛА «Беркут», нелетальных видов вооружения — серия комплексов РЭБ «Гроза». Начиная с 2017 года импульс развития получила и стрелковое вооружение. Разработаны пистолеты ПСН-В, ПВ-17, автоматы VSK-100, VSK-100BP и гранатомёт ММ-60 «Сапфир». Часть продукции не только принята на вооружение белорусской армии, но и поставлена на экспорт.

Примечания

Литература 
 Авторский коллектив: А. Н. Гура, Н. Е. Бузин, А. Н. Бузин, А. М. Данилов, Б. Д. Долготович, В. М. Макаров, А. М. Соболевский, Д. А. Фёдоров. Армия Белорусского народа. // Минск. — «Беларусь». — 2018 — с. 264.

Ссылки 
 Вооруженные Силы: реформирование завершено. Строительство и развитие продолжается // СБ. Беларусь Сегодня, 18 октября 2005

Военная политика Белоруссии
Военное строительство
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании